Die 12. Squash-Weltmeisterschaft der Herren (offiziell NCM World Championship 1988) fand vom 10. bis 13. Mai 1988 in Amsterdam in den Niederlanden statt. Das Turnier war Teil der PSA World Tour 1987/88 und war mit einem Preisgeld von 82.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger Jansher Khan erreichte erneut das Finale, in dem er Jahangir Khan gegenüberstand. Jahangir Khan gewann die Partie mit 9:6, 9:2 und 9:2 und gleichzeitig seinen sechsten und letzten Weltmeistertitel.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielern, davon acht Plätze für Qualifikanten. Die besten acht Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
1988
Squashturnier in Amsterdam
PSA World Tour 1987/88